Letnie Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2020 – zawody o letni tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej, zorganizowane przez Polski Związek Narciarski. Odbyły się 17 października 2020 roku w Szczyrku.

Tytułu wywalczonego przed rokiem bronił Adam Cieślar.

Zawodnicy rywalizowali o tytuł mistrza Polski na skoczni normalnej K-95. Złoty medal zdobył Szczepan Kupczak. Srebrny medal wywalczył Piotr Kudzia, a brązowy Kacper Konior.

Do zawodów zgłoszonych zostało 24 zawodników, a ukończyło je 23 z nich.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-95 (17.10.2020)

Bibliografia 
 
 

Sezon 2020/2021 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2020 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku